Пандар — в древнегреческой мифологии сын Ликаона, был знаменит как великий стрелок из лука.
 (2674) Пандар — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.